Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по ми́ни-футбо́лу 2017/2018 () — 21-й розыгрыш чемпионата Латвии по мини-футболу, который проходил с 7 октября 2017 года по 29 апреля 2018 года.

Турнирная таблица

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская мини-футбольная ассоциация»
 Сайт Латвийской футбольной федерации

Чемпионат Латвии по мини-футболу
Мини-футбол
Спорт в Латвии в 2018 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017/2018